Большой Фонтан (Одесса)
 Большой фонтан (Дубровник)